Ethel Theresa Wead Mick (9 de março de 1881 - 21 de fevereiro de 1957) é a fundadora da organização paramaçônica  Ordem Internacional das Filhas de Jó (agora conhecida como Filhas de Jó Internacional) e foi a primeira Suprema Guardiã.

Ela nasceu em Atlantic, Iowa, filha de William Henry Wead e Elizabeth Delight Hutchinson Wead, a mais jovem de quatro irmãos. Ela foi criada em uma família muito unida e religiosa. Sua mãe lia histórias da Bíblia todas as noites e muitas vezes fazia referência ao Livro de Jó, esperando que suas filhas se tornassem "tão belas quanto as filhas de Jó". Essa influência acabou resultando na fundação das Filhas da Ordem de Jó em 1920, assim chamada em homenagem a sua mãe. O grupo tornou-se internacional em 1931, quando um bethel foi aberto na Colúmbia Britânica, no Canadá. A Job's Daughters International agora existe nos EUA, Canadá, Brasil, Austrália e Filipinas.

Ethel conheceu William Mick enquanto frequentava o Creighton Medical College em Omaha, Nebraska. Eles se casaram em maio de 1904 e tiveram duas filhas, Ethel e Ruth. Ela gostava de uma variedade de hobbies, incluindo pintura a óleo, cantando, lendo, viajando e participando de diversas organizações fraternas e clubes cívicos. Ela morreu em Cleveland, Ohio, e está enterrada em Omaha.